ORP Kondor – tę nazwę otrzymały okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Kondor” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-244
 ORP „Kondor” (294) – okręt podwodny projektu 613 z lat 50. XX wieku, ex-radziecki S-355
 ORP „Kondor” (297) – okręt podwodny typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Kunna” (S319)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów